Тажа́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Ланнемезан. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65437.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 95 км юго-западнее Тулузы, в 32 км к востоку от Тарба.

Коммуна расположена на . На востоке коммуны протекает река Жер.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 146 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 94 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 68 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 68 активных жителей работали 63 человека (36 мужчин и 27 женщин), безработных было 5 (4 мужчины и 1 женщина). Среди 26 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи